Gobet ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Gobet (* 1943), Schweizer Politiker (CVP)
 Christophe Gobet (* 1976), Schweizer Artist, siehe Duo Sorellas
 Fernand Gobet (* 1962), Schweizer Schachspieler und Kognitionswissenschaftler
 Marie-Thérèse Weber-Gobet (* 1957), Schweizer Politikerin (CSP)
 Louis Gobet (1908–??), Schweizer Fußballspieler 

Gobet ist der Name folgender Orte:
 Gobet, Ortschaft in Belleydoux, Département Ain, Frankreich